Rhodolaimus är ett släkte av rundmaskar. Rhodolaimus ingår i familjen Bunonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Rhodolaimus